Zawody w judo w kategorii poniżej 52 kilogramów kobiet odbyły się 15 sierpnia w hali Thammasat University.

Złoto wywalczyła Mongolka Mönkhbaataryn Bundmaa. Srebro dla Koreanki Lee Jee-hae, a brązowy medal przypadł: Iwonie Machałek  i Anush Hakobyan.

Faza finałowa

Faza finałowa - repesaże

Półfinały

Finały - Pojedynki o 3. miejsce

Linki zewnętrzne 
 

Judo na Letniej Uniwersjadzie 2007